Antonio Busca kan verwijzen naar:
 Antonio Busca (Orde van Malta)
 Antonio Busca (schilder)